Ла Каника има више значења:

 Ла Каника (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каника (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику